Rinow ist

 Rinow (Niederer Fläming), der Name eines Ortsteils der Gemeinde Niederer Fläming

Rinow ist der Familienname folgender Personen:
 Willi Rinow (1907–1979), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Rhinow (Begriffsklärung)
 Rino